Chen Li Ling (1971-), joueuse de tennis chinoise
 Li Ling, (? - ) général chinois sous le règne de Han Wudi
 Li Ling (1989-), athlète chinoise spécialiste du saut à la perche
 Li Ling (1985-), athlète chinoise spécialiste du lancer du poids